Het Nederlands kampioenschap dammen voor vrouwen 1981 vond plaats in Huissen in april 1981. Ciska Butter werd kampioen. Zij behaalde in het toernooi 14 punten uit 9 partijen en eindigde daarmee 1 punt voor Lenie Toonen-Geurts en Eef Nieuwenhuizen.

Resultaten

* Bij een gelijk aantal punten in het eindklassement wordt als hoogste geklasseerd eerst degene met meer winstpartijen, en vervolgens degene met meer SB punten.
** SB staat voor Sonneborn-Berger punten, een vorm van weerstandspunten.

Externe link
 Eindstand met scoretabel

Dammen in 1981
Nederlands kampioenschap dammen vrouwen
Sport in Lingewaard
Sportevenement in Gelderland